

Patronyme 
Le nom de Griffin est porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :

 Adrian Griffin (1974-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ; 
 Andy Griffin (1979-), footballeur anglais ;
 Barbara Griffin (1965-), actrice irlandaise ;
 Bennett Griffin (1895-1978), aviateur américain ;
 Bernard Griffin (1899-1956), cardinal anglais ;
 Blake Griffin (1989-), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 Charles Griffin (1825-1867), général de l'Union lors de la guerre de Sécession ;
 Clarence Griffin (1888-1973), joueur de tennis américain ;
 Clive Griffin (19?-), auteur-compositeur-interprète britannique ;
 Cyrus Griffin (1749-1810), avocat, juge et homme politique américain ;
 Danny Griffin (1977-), footballeur nord-irlandais ;
 Danny Griffin (1997-), acteur britannique ;
 David Ray Griffin (1939-2022), professeur de théologie américain ;
 Dax Griffin (1972-), acteur américain ;
 Diane Griffin, environnementaliste et femme politique canadienne ;
 Donald Griffin (1915-2003), biologiste américain ;
 Eddie Griffin (1968-), acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Eddie Griffin (1982-2007), joueur de basket-ball américain ;
 Eleanore Griffin (1904-1995), scénariste américaine ;
 Emma Griffin (1972-), historienne britannique ;
 Eric Griffin (1976-), rockeur ;
 Eric Griffin (1989-), joueur de basket-ball américain ;
 Forrest Griffin (1979-), pratiquant professionnel d'arts martiaux américain ;
 Frank Griffin (1886-1953), acteur, réalisateur et scénariste du cinéma américain ;
 G. Edward Griffin (1931-), réalisateur et essayiste américain ;
 Gerald D. Griffin (1934-), ingénieur en aérospatiale américain ;
 Ian P. Griffin (1958-), astronome et un vulgarisateur scientifique britannique ;
  (1905-1997), anthropologue américain ;
 Jane Griffin (1791-1875), pionnière en Tasmanie ;
  (1943-2005), chanteur, guitariste et compositeur américain (Bread) ;
 John Howard Griffin (1920-1980), journaliste et écrivain américain ;
 Johnny Griffin (1928-2008), saxophoniste de jazz américain ;
 Kathy Griffin (1960-), humoriste, actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Kelsey Griffin (1987-), joueuse de basket-ball américaine et australienne ;
 Kenneth C. Griffin (1968-) homme d'affaires américain ;
 Khamani Griffin (1998-), acteur américain ;
 Leon Griffin (1980-), triathlète australien ;
 Logan Griffin (1995-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Lynne Griffin (1952-), actrice canadienne ;
 Marc Griffin (1968-), joueur de base-ball et par la suite commentateur sportif québécois ;
 Marion Mahony Griffin (1871-1961), architecte américaine ;
 Martin Luther Griffin (1859-1942), chimiste américain ;
 Matthew Griffin (1981-), pilote automobile irlandais ;
 Merv Griffin (1925-2007), producteur, acteur, scénariste, compositeur et réalisateur américain ;
 Michael Griffin (1949-), physicien et ingénieur aérospatial américain ;
 Montell Griffin (1970-), boxeur américain ;
 Morgan Griffin (1992-), actrice australienne et irlandaise ;
 Nick Griffin (1959-), homme politique britannique, ancien leader du BNP et vice-président de l'APL ;
 Nikki Griffin (1978-), actrice américaine ;
 Patrick Griffin, compositeur de musiques de films ;
 Patty Griffin (1964-), auteur, compositeur, interprète américaine ;
 Paul Griffin (1973-), coureur cycliste irlandais ;
 Rick Griffin (1944-1991), graphiste et illustrateur américain ;
 Robert Griffin III (1990-), joueur américain de football américain ;
 Robert S. Griffin (1940-), essayiste et universitaire américain ;
 Rod Griffin (1956-), joueur de basket-ball américain ;
 Roger Griffin (1948-), historien britannique, spécialiste du fascisme ;
 S.A. Griffin (1954-), acteur américain ;
 Shane Griffin (1994-), footballeur irlandais ;
 Shaquem Griffin (1995-), joueur américain de football américain ;
 Shaquill Griffin (1995-), joueur américain de football américain ;
 Simon Goodell Griffin (1824-1902), brigadier général de l'armée de l'Union au cours de la guerre de Sécession ;
 Sinéad Griffin (1986-), physicienne irlandaise ;
 Stephanie Griffin (1934-), actrice américaine ;
 Susan Griffin (1943-), poète, dramaturge et écrivaine écoféministe américaine ;
 Tavalia Griffin (1974-), modèle photo et actrice pornographique néo-zélandaise ;
 Taylor Griffin (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Ted Griffin (1970-), scénariste américain ;
 Theresa Griffin (1962-), femme politique britannique ;
 Tim Griffin (1968-), homme politique américain membre du parti républicain ;
 Tim Griffin (1969-), acteur américain ;
 Tyson Griffin (1984-), pratiquant d'arts martiaux américain ;
  :
 Walter Griffin (1861-1935), peintre américain ;
 Walter Burley Griffin (1876-1937), architecte américain ;
 Walter L. Griffin (1889-1954), directeur de la photographie américain ;
  (1937-), poète américain.

Nom composé 
 Francis Vielé-Griffin (1864-1937), poète symboliste français.

Pseudonyme 
 W. E. B. Griffin, pseudonyme de William Edmund Butterworth III, (1929-2019), écrivain américain, auteur de romans militaires et de romans policiers.

Œuvres de fiction 

 Les Griffin (Family Guy), série télévisée d'animation américaine ;
 Peter Griffin, un des personnages principaux de la série Les Griffin ;
 Clarke Griffin, personnage principal de la série télévisée Les 100, interprétée par Eliza Taylor ;
 Kylie Griffin, personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters ;
 Sandi Griffin, présidente du Club de Mode de Lawndale High dans l'univers de la série animée Daria.

Toponyme 
Griffin est un nom de lieu porté par plusieurs localités américaines :
 Griffin (Géorgie)
 Griffin, une ville fantôme, du comté de Clark en Illinois.
 Griffin (Indiana)
 Fort Griffin, ancien poste militaire de l'US Army au Texas.
 Le lac Griffin est un lac de Colombie-Britannique, au Canada.

Autres 
 Griffin, un engin spatial de type atterrisseur ;
 AGM-176 Griffin, missile anti-aérien construit et utilisé par l'armée américaine ;
 Baird Griffin, un projet de Formule 1 ;

Voir aussi

Homonymie de patronyme 
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis